Gustavo Bolívar puede referirse a:

Gustavo Adolfo Bolívar (1985-), futbolista colombiano.
Gustavo Bolívar Moreno (1966-), guionista y político colombiano.